Synteza pola falowego (WFS) - technika przestrzennego renderowania dźwięku, charakteryzująca się tworzeniem wirtualnych środowisk akustycznych. Wytwarza sztuczne fronty falowe syntetyzowane przez dużą liczbę indywidualnie napędzanych głośników. Tego typu fronty falowe wydają się pochodzić z wirtualnego punktu początkowego, wirtualnego źródła lub hipotetycznego źródła.

W przeciwieństwie do tradycyjnych technik uprzestrzennienia, takich jak dźwięk stereo lub dźwięk przestrzenny, lokalizacja źródeł wirtualnych w WFS nie zależy, ani nie zmienia się wraz z pozycją słuchacza.

Metodę tę wynalazł Berkhout w 1988 roku na Uniwersytecie Technicznym w Delfcie w Holandii. Pierwszy system demonstracyjny składał się z 160 głośników. Unijny projekt badawczy (w ramach EU framework 6th) o nazwie CARROUSO (trwający w latach 2001–2003), znacznie rozszerzył i sprecyzował badania.

WFS opiera się na zasadzie Huygensa, znanej z teorii fal w naukach fizycznych. Matematyczną podstawą, jest całka dyfrakcyjna Kirchhoffa-Helmholtza (skalarna teoria dyfrakcji), która jest opisem zjawiska dyfrakcji.

W myśl tego zjawiska, każdy punkt przestrzeni, do którego dociera płaska fala, staje się źródłem elementarnej fali sferycznej. Fale te następnie interferują ze sobą, tworząc nowe czoło fali.

Czoło fali, zgodnie z zasadą Huygensa, zbudowane jest z wielu elementarnych fal. Synteza komputerowa wzbudza poszczególne głośniki, ustawione w rzędzie wokół słuchacza. Fala wydobywająca się z głośnika jest dokładnie falą elementarną, która jako część czoła wirtualnej fali, dotarła do punktu, w którym znajduje się głośnik.

Koncepcja 
Istnieją trzy podstawowe techniki dźwięku przestrzennego:
 stereofonia (w skład której wchodzą także systemy surround),
 system binauralny – technika, w myśl której obraz dźwiękowy kształtuje się we wnętrzu naszej głowy; opiera się na użyciu słuchawek,
 holofonia – metoda, mówiąca o transmisji pola akustycznego.

Są dwa podstawowe systemy realistycznej symulacji obrazu dźwiękowego: systemy binauralne oraz holofinia.

Podstawy fizyczne 
 współczynnik opóźnienia: 
 współczynnik amplitudy: 
 współczynnik filtracji:

Implementacja 
Dzięki WFS możliwe są do uzyskania:
 synteza źródeł dźwięku w jakimkolwiek miejscu w obrazie,
 synteza poruszających źródeł dźwięku w obrazie,
 symulowanie akustyki pomieszczenia, poprzez syntezę odbić.

Nie uzyskuje się żadnego obszaru aktywnego (ang. sweet spot), lecz jednorodny obszar odsłuchowy.

Bibliografia 
 Berkhout A.J.: A Holographic Approach to Acoustic Control, J.Audio Eng.Soc., vol. 36, Dezember 1988, s. 977–995.
 Berkhout A.J., De Vries D., Vogel P.: Acoustic Control by Wave Field Synthesis, J.Acoust.Soc.Am., vol. 93, Mai 1993, s. 2764–2778.

Linki zewnętrzne 
 
 Podstrona na temat WFS i bliskiego pola akustycznego
 artykul WFS – obiecująca koncepcja dźwięku przestrzennego opublikowana w Journal of the Institute of Image Information and Television Engineers, 2007
 Slajdy z prezentacji podczas targów Tonmeistertagungz roku 2006 pod tytułem Principles and Applications of Stereophony, Binaural Techniques and Wave Field Synthesis
 Artykuły niemieckich badaczy z zakładu systemów audio, Instytutu Rundfunktechnik
 
 Strona poświęcona opisowi WFS w Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) w Paryżu
 Strona z prezentacjami z warsztatów na temat technologii WFS, które odbyły się na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau w Niemczech

Technika dźwiękowa
Projekty badawcze